Син Мисон (, род. 15 апреля 1978 года, Сеул) — корейская кёрлингистка, второй и вице-скип команды Южной Кореи на Олимпийских играх 2014 года.

Биография 
Син дебютировала на чемпионате мира по кёрлингу в 2002 году.

К 2014 году она была на всех пяти чемпионатах, в которых принимала участие Республика Корея.

Лучших результатов Син Ми Сон добилась в 2012 году на чемпионате мира по кёрлингу в канадском городе Летбридже. Тогда её команда со скипом Ким Чжи Сон обыграла команду Канады в четвертьфинале, но уступила ей же в матче за бронзу, заняв в итоге 4-е место.

В составе сборной команды по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи заняла 8-е место.

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (, , , ), бронза (, )

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу